Jméno a příjmení Josef Kolář má více nositelů:

 Josef Kolář (1830–1910) – český slavista a překladatel
 Josef Kolář (spisovatel) (1905–1983) – český přírodovědec, pedagog, rozhlasový pracovník a spisovatel
Josef Kolář (výtvarník) (1913–2004) – český výtvarník
 Josef Jiří Kolár (také Kolář; 1812–1896) – český herec, divadelní režisér, překladatel, spisovatel
 Josef Kolář (vzpěrač) (* 1997) – český vzpěrač